«The Last of Our Kind» () — сингл швейцарской певицы Кристины Марии Райдер, известной под псевдонимом Rykka. Данную песню она представила в конкурсе «Евровидение-2016» в Стокгольме.

Борьба за представление именно этой композиции Швейцарией в «Евровидение 2016» началась ещё осенью 2015 года. 6 декабря 2015 года Райкка прошла отборочный тур и получила больше всего голосов. 12 мая 2016 года Райкка выступала во втором полуфинале конкурса на арене Эрикссон-Глоб, но в финал не прошла.

На «Евровидение 2016» Рукка выступала в довольно необычном костюме, с интересной причёской и само выступление было уникальным, как и все остальные.

Композиция

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип песни на сайте «YouTube»
 Текст и перевод песни на русский язык

Песни на английском языке
Песни Швейцарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»